Alteichen ist der ab 1936 verwendete deutsche Name folgender Orte in Polen:
 Czerna (Żukowice) in der Woiwodschaft Niederschlesien
 Gołkowice (Byczyna) in der Woiwodschaft Oppeln